Mielőtt leszáll az éj (1971), Claude Chabrol filmje
Mielőtt leszáll az éj (2000), Julian Schnabel filmje